Njoman Hrodna steht für:

 FK Njoman Hrodna, einen weißrussischen Fußballklub 
 HK Njoman Hrodna, einen weißrussischen Eishockeyklub